Adaptive cruise control, een voertuigvolgsysteem.
 Amsterdamsche Cricket Club
 Accusatief (afkorting)
 Assetto Corsa Competizione, een computerspel van Kunos Simulazione
 Artsen Covid Collectief